Сте́рлигов (Сте́рлигова) — русская фамилия, происходящая от диалектного названия стерляди, распространённой в Брянской области. Известные носители:

Стерлигов 
 Стерлигов, Александр Николаевич (род. 1943) — генерал-майор КГБ, российский политик.
 
 Стерлигов, Василий Дмитриевич (1924—1973) — Герой Советского Союза.
 Стерлигов, Владимир Васильевич (1904—1973) — русский художник, живописец, станковый и книжный график.
 Стерлигов, Герман Львович (род. 1966) — российский политический и общественный деятель, один из первых в России мультимиллионеров.
 Стерлигов, Дмитрий Владимирович (1874—1919) — русский архитектор, реставратор и преподаватель.
 Стерлигов, Илья Иванович (1870 — не ранее 1920) — председатель Тамбовской губернской земской управы, черниговский губернатор.

Стерлигова 
 Стерлигова, Евгения Ивановна (род. 1939) — российский художник-иллюстратор.

См. также 
 Стерлегов

Примечания